Зотеев, Зотеева — русская фамилия.

Известные носители 
 Зотеев, Олег Владимирович (род. 1989) — узбекистанский футболист.

 Зотеева, Дарья Евгеньевна (более известна под псевдонимом Инстасамка; род. 2000) — российская певица и инстаблогер.

См. также 
 Затеев, Николай Владимирович